Курт Хьюго Шна́йдер (, род. в 7 сентября 1988) — американский кинопродюсер, музыкальный продюсер, певец, автор песен, известный своими музыкальными видеороликами, выложенными на YouTube и записанными в сотрудничестве с другими музыкантами. Больше всего он известен созданием музыкального видео с участием Сэма Цуя, особенно попурри, в которых Цуй предстаёт как человек-хор, снискавший внимание американских и мировых СМИ. Его сочетание музыкальных талантов и технических умений востребовано другими артистами и коллективами.

Выпускник Йельского университета (2010).

Биография 
Курт Шнайдер родился в Балтиморе, штат Мэриленд в семье художницы Лори Шнайдер и математика Майкла Шнайдера Он вырос Блу Белле, штат Пенсильвания, пригороде Филадельфии, где жил на одной улице с Сэмом Цуй, с которым он познакомился во время посещения средней школы. Позже они оба посещали Высшую школу Уиссахикон. Обучался в Йельском университете и закончил его с отличием в 2010 со степенью в области математики после чего был включён Phi Beta Kappa.

Курт Шнайдер стал мастером по шахматам в пятнадцатилетнем возрасте, играл за шахматную команду Йельского университета. Может играть одновременно несколько шахматных партий с завязанными глазами.
Играл против Магнуса Карлсена в CES 2014 HRM Chess Tournament, организованном Nordic Semiconductor в Лас-Вегасе.

Курт имеет немецкое и австрийское происхождение по линии отца, но не говорит по-немецки. У Курта есть старшая сестра, которая
является классической пианисткой.

Он также является музыкантом-самоучкой.

По данным ресурсов Business Insider и SocialBlade, Курт Шнайдер, предположительно, имеет более чем шестизначный доход от своей деятельности на YouTube.

Дискография

Синглы

Фильмография

Фильмы

Музыкальные видео

См. также 
 Тиффани Алворд
 Кристина Гримми
 Сэм Цуй
 Алекс Гут
 Кина Граннис
 Against the Current
 Макс Шнайдер

Примечания

Ссылки 
 
 Курт Хьюго Шнайдер на Music-covers

Пианисты США
Выпускники Йельского университета
Музыкальные продюсеры США
Персоналии:Американский Интернет